Bayport (Florida)
 Bayport (Minnesota)
 Bayport (Nova York)